Franco Locatelli (1949) – giornalista ed ex editorialista italiano
 Franco Locatelli (1960) – medico e accademico italiano